

Коултон — селище, штат Іллінойс
 Коултон — селище, штат Огайо